Cabezuela puede referirse a:

El nombre común de la planta Centaurea cyanus.
El nombre común de la planta Centaurea scabiosa
El nombre común de la planta Crupina vulgaris
El nombre común de la planta Dactylis glomerata
El nombre común de la planta Eryngium campestre.
El nombre común de la planta Mantisalca salmantica.
Cabezuela, un municipio español en la provincia de Segovia.
Cabezuela del Valle, un municipio español de la provincia de Cáceres.
Cabezuela de Salvatierra